Schachdame steht für:

 Schachdame (Spiel), Mischungen aus den Spielen Schach und Dame
 die Dame im Schach, wenn das Wort „Dame“ nicht aus dem Zusammenhang erklärt, was gemeint ist
 von der Presse immer wieder verwendeter Ausdruck für starke Schachspielerinnen
 Die schwarze Schachdame, ein deutscher Spielfilm